El término judía roja puede referirse a:
 La judía común (o judía pinta), de color rojo.
 La judía dulce azuki de un rojo homogéneo, usada en el Sudoeste de Asia.
 Una pasta hecha con la anterior, llamada anko.